Smilebox és una marca registrada de C.A Productions i certificada per Cinerama Inc., creada al 1999, que autoritza l'ús amb la visualització d'imatges de la marca Cinerama, que és un logo i una marca registrada certificada de S.A. Cinerama. Aquest format simula a la pantalla la projecció original en pantalla corbada de 146º.

Per poder mostrar els clips de Cinerama al documental, s'havia de desenvolupar una manera de telecine (procés per convertir una imatge registrada en un suport fotoquímic, en una imatge electrònica) des dels negatius de 3 panels- 6 perforacions. L'expert en efectes especials i aficionat al Cinerama Greg Kimble va treballar durant diverses setmanes amb els millors enginyers al Pacific Ocean Post and Digital Magic a Los Angeles per perfeccionar una tècnica per fer-ho.

Referències 

Cinema